Анатолий Рубинов: Рубинов, Анатолий Захарович (1924—2009) — российский журналист, публицист, писатель.
 Рубинов, Анатолий Николаевич (род. 1939) — белорусский физик, государственный и общественный деятель, спикер Совета республики Беларуси..